Санборн има више значења:
 Округ Санборн (Јужна Дакота)
 Санборн (Њујорк)
 Санборн (Ајова)
 Санборн (Минесота)
 Санборн (Северна Дакота)